Флюс — посёлок в городском округе Первоуральск Свердловской области России.

География 
Посёлок Флюс муниципального образования «городского округа Первоуральск» расположен в 12 километрах (по автотрассе в 15 километрах) к юго-востоку от города Первоуральска, на северо-западном берегу Волчихинского водохранилища, на реке Чусовая. Одноимённый железнодорожный остановочный пункт (ранее-станция) Флюс направления Казань-Екатеринбург, в посёлке и окрестностях множество садов и дач.

История 
Основан как посёлок при разъезде на строящейся железной дороге Казань-Екатеринбург. Имеет несколько вариантов происхождения названия. Первый — от технического слова «флюс» — добавки при плавке металла, способствующей отделению вредных примесей. В данном случае это известняк, который добывали в окрестностях поселения для нужд Ревдинского и Шайтанского заводов. Второй вариант — от немецкого слова «Fluß» — река. При строительстве железной дороги использовали труд пленных австрийцев (дорога прокладывалась в годы Первой Мировой войны в 1914—1918 году). Станцию между Ревдой и Решетами решили построить на берегу реки Чусовой, чтобы экипировать паровозы водой. Третья версия — сравнение хребта Гребни, на восточном склоне которого расположен посёлок, с зубной болезнью флюсом. Издали складывается впечатление, что горы буквально нависают над поселком. Однако более правдоподобной кажется первая версия — от добычи известняка, сохранились карьеры, а также есть сведения в Горном журнале о размерах добычи — сколько и какой завод в какой год получил.

Инфраструктура 
Посёлок состоит из 4 улиц: Линейной, Горной, Привокзальной, Лесной. Посёлок растянулся вдоль железной дороги на 2,5 км. В посёлке есть магазин. Туда же доставляется почта. Есть таксофон.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Первоуральск